Woody Point (Australië), een plaats in de Australische staat Queensland
 Woody Point (Canada), een plaats en gemeente in de Canadese provincie Newfoundland en Labrador